Христо Любомиров Иванов е български политик, юрист, заместник министър-председател и министър на правосъдието в служебното правителство на Георги Близнашки от 6 август до 7 ноември 2014 г., министър на правосъдието във второто правителство на Бойко Борисов от 7 ноември 2014 г. до 18 декември 2015 г. От 7 януари 2017 г. е ръководител на новообразуваната ПП „Да, България!“. Народен представител и председател на парламентарната група на "Демократична България" в XLV народно събрание, XLVI народно събрание, XLVII народно събрание и XLVIII народно събрание.

Биография

Произход и ранни години 

Христо Иванов е роден на 13 септември 1974 година в София. Баща му Любомир Иванов е строителен инженер, работил като проектант и ръководител на отдел в „Заводпроект“, член е на Българската комунистическа партия (БКП). По майчина линия принадлежи към известен род от Македония, негов родственик е митрополит Натанаил Охридски. Майка му Мария Бойкикева е родена през 1932 година в Москва в семейството на Недялко Бойкикев, комунист и политически емигрант, който малко по-късно загива в Голямата чистка. Тя идва в България след Деветосептемврийския преврат и работи като редактор в издателство. Член на БКП, в края на 80-те години Бойкикева участва в няколко дисидентски организации, за което е изключена от партията, но по-късно се връща в Българската социалистическа партия.

Иванов завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира във Fulbright/Hubert Humphrey Fellowship Program, Washington College of Law, в САЩ в областта на правото и националната сигурност.

Ранна кариера 

От 1996 г. до 2002 г. работи като координатор на проекти в областта на законодателната и съдебната реформи в рамките на Инициатива за Върховенство на закона на Американската асоциация на юристите. От 2002 г. до 2006 г. е независим консултант по проекти на международни институции, програми за международна техническа помощ и частни клиенти, свързани с оценка на законодателството и утвърждаване върховенството на закона.

От 2002 г. е вписан като адвокат. През 2014 г., броени дни след като е назначен за служебен министър на правосъдието и вицепремиер в служебния кабинет на Георги Близнашки, срещу него започва медийна кампания, в рамките на която става известно, че поради неплащане на членски внос в Софийската адвокатска колегия е бил глобяван нееднократно и накрая е бил лишен от право да упражнява адвокатска професия за времето от 28 март 2014 г. до 28 септември 2014 г.

Български институт за правни инициативи 

От 2006 г. до 2014 г. е програмен директор на Фондация „Български институт за правни инициативи“, където ръководи проекти в областта на съдебната реформа, предотвратяване на корупцията и утвърждаване на върховенството на закона.

В периода 2008–2011 Иванов публикува кратки разкази под псевдонима Христо Бойкикев в различни онлайн издания. Сред тях са „Дарът“ (в. Сега, 2008), „Thanksgiving във Филаделфия“ (Епифании, 2010), „В Не-мястото“ (svobodata.com, 2011), „Inside” (Brown Bunny Magazine, 2011).

През 2010 – 2011 година, със стипендия на американската програма за културен обмен „Фулбрайт“, преминава специализация в областта на правото на национална сигурност и процедурите по съдебни назначения в Съединените щати в правното училище на Американския университет във Вашингтон.

Политическа дейност 
На 6 август 2014 г. президентът Росен Плевнелиев назначава Христо Иванов за служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието в кабинета на премиера Георги Близнашки. След края на мандата на служебния кабинет, на 8 ноември 2014 г. Иванов е избран от Народното събрание за министър на правосъдието във второто правителство на Бойко Борисов – пост, който заема до 9 декември 2015 г., когато подава оставка  заради бламиране на съдебната реформа от страна на ГЕРБ .

На 9 декември 2016 г. заедно с Мануела Малеева и Кристиан Таков Иванов анонсира нов политически проект, чието начало е дадено по време на среща „Говорим за България“, проведена в Независим театър.

Месец по-късно, на 7 януари 2017 г., учредява новата си партия, която се нарича Движение „Да, България“ .

На 12 април 2018 г. заедно с Атанас Атанасов – председател на ПП „Демократи за силна България“ (ДСБ) и Владислав Панев – председател на ПП „Зелените“, представя ново политическо обединение „Демократична България“, което се обявява в опозиция на текущата власт и като алтернатива на партиите ГЕРБ, БСП и ДПС.

На 7 юли 2020 г. Христо Иванов провежда акция по вода до местността Росенец (Бургаска област), където се оказа, че е ограничен достъпът на граждани до плаж, който е изключителна публична собственост. Акцията има голям отзвук и дава началото на поредица от протести в страната. След направени проверки достъпът до плажа е възстановен, а постройките, които са собственост на Ахмед Доган, се оказват без разрешителни.

В президентските избори за 2021 г. Иванов заявява, че „Демократична България“ подкрепя категорично кандидатурата на Лозан Панов.

Семейство 
Женен, с две деца.

Родословие

Бележки 

 Цитирани източници

Външни препратки 
 Статии на Христо Иванов в Капитал
 Сайт на партия „Да, България“
 Интервю на Иван Гешев с разкритията за атаката на НАП, визиращо замесването на Христо Иванов, „24 часа“, 23 юли 2019
 Статии на Христо Иванов в Дневник

Български адвокати
Български политици след 1989
Министри на правосъдието на България
Вицепремиери на България
Възпитаници на Юридическия факултет на Софийския университет
Български антикомунисти
По произход от Кучевище
Родени в София